Татья́на Петро́вна Панко́ва (1917—2011) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1984) .

Биография 
Татьяна Панкова родилась в семье инженера Петра Ильича Панкова (1881 — ?) и математика Зинаиды Андреевны Чижовой (1898 — ?) 9 января 1917 года (27 декабря 1916 года по старому стилю, хотя иногда в литературе встречается дата 27 декабря 1917 года по новому стилю). В семье было четверо детей: два брата и две сестры, все они связали свою жизнь с театром. 
Брат — Василий Петрович (1915 — 1941), первым вышел на театральную сцену и пристрастил всех младших. Был актёром БДТ, затем театра Балтфлота. Героически погиб в августе 1941 года на корабле в Балтийском море. 
Брат — Павел Петрович (1922 — 1978), заслуженный артист РСФСР, актер БДТ, снимался в кино.
Сестра — Нина Петровна (1923 —  2006), актриса БДТ, преподавала в ГИТИСе.

Татьяна в школе увлекалась математикой, а о театре не помышляла, хотя очень любила его и играла в школьной самодеятельности. Причиной было отрицательное отношение отца к «несерьёзной» профессии актёра. Поэтому, окончив среднюю школу, Татьяна поступила в Ленинградский университет, на физико-математический факультет, через год - перевелась на физико-металлургический факультет Ленинградского политехнического института, который и окончила в 1939 году.

В 1939 году Татьяна приехала в Москву и поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. Училась на курсе К. А. Зубова и А. П. Грузинского.

В годы Великой Отечественной войны Малый театр и училище были эвакуированы в Челябинск. Татьяна Петровна принимала участие в работе фронтовых бригад, которые ездили с концертами и спектаклями по воинским частям действующей армии. С 1943 года актриса Малого театра.

В Малом театре занимала гримуборную В. Н. Пашенной и Е. Н. Гоголевой.

Одна из самых ярких ролей в кино — мать декабриста Анненкова в фильме «Звезда пленительного счастья» (1975).

Татьяна Петровна Панкова скончалась 9 июля 2011 года. Похоронена в Москве на Введенском кладбище (25 участок).

Личная жизнь 
 Первый муж — Борис Шляпников (? — 1941), артист БДТ. Брак оформлен был до совершеннолетия Т. Панковой. Муж погиб вместе со старшим братом Т. Панковой в августе 1941 года на корабле в Балтийском море.
 Второй муж — Константин Назаров (1921 — ?), артист. Начинал играть на сцене Малого театра, затем был актёром Театра юного зрителя, снимался в кино.
 Третий муж — Олег Михайлович Агарков (1916—1987), заслуженный деятель искусств РСФСР, кандидат искусствоведческих наук, профессор Института им. Гнесиных, руководитель и дирижер Оперной студии, дирижер камерного оркестра института.
Детей не было.

Признание и награды 
 народная артистка РСФСР (1984)
 заслуженная артистка РСФСР (1966)
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (25.11.2006) — за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность
 орден Почёта (21.09.1998) — за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства
 Два ордена «Знак Почёта» (26.10.1949; 04.11.1974)
 медаль «За оборону Советского Заполярья»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»
 медаль «Ветеран труда» (1984)
 медаль «В память 800-летия Москвы» (1948)
 медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 медаль Жукова (1996)
 I премия на Московском смотре фронтовых театров за роль Арины Федотовны в спектакле «Не в свои сани не садись»

Творчество

Роли в театре 

 «Отечественная война 1812 года» по роману Льва Толстого «Война и мир» — Василиса
  — «Иван Грозный» А. Н. Толстого — женщина в толпе
  — «Бешеные деньги» А. Н. Островского — купчиха
  — «Сотворение мира» Н. Ф. Погодина — Семёновна
  — «Мисс Гоббс» Д. К. Джерома — мисс Абэй
  — «Мещане» М. Горького — Степанида
  — «Стакан воды» Э. Скриба — фрейлина
  — «Пигмалион» Б. Шоу — миссис Пирс
  — «Великая сила» Б. С. Ромашова — билетёрша
  — «Рюи Блаз» В. Гюго — дуэнья
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя. Режиссёр: Вениамин Цыганков — Февронья Петровна Пошлёпкина
  — «Снегурочка» А. Н. Островского — Бобылиха
  — «Бесприданница» А. Н. Островского — Цыганка
  — «Евгения Гранде» О. де Бальзака — Нанетта
  — «Настя Колосова» В. Овечкина — Луша
  — «Живой труп» Л. Н. Толстого — Настасья Ивановна
  — «Иван Рыбаков» В. Гусева — Тетя Катя
  — «Крылья» А. Е. Корнейчука — Колхозница
  — «Макбет» У. Шекспира — 2-я ведьма и Катарина
 ,  — «Доктор философии» Б. Нушича — Сойка
  — «Крылья» А. Е. Корнейчука — Вишневая
  — «Доктор философии» Б. Нушича — Г-жа Спасоевич
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Гостья на балу
  — «Вечный источник» Д. Зорина — Марфа Плаксиха
  — «Проданная колыбельная» Х. Лакснеса — Корреспондент
  — «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Ф. М. Достоевского — Приживалка
  — «Власть тьмы» Л. Н. Толстого — Баба
  — «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея — Тинкер
  — «Веер леди Уиндермиер» О. Уайльда — Леди на балу
  — «Доходное место» А. Н. Островского — Кукушкина
  — «Веер леди Уиндермиер» О. Уайльда — Миссис Каупер  
  — «Свои люди — сочтемся» А. Н. Островского — Фоминишна
  — «Неравный бой» В. С. Розова — Соседка
  — «Власть тьмы» Л. Н. Толстого — Матрёна
  — «Гроза» А. Н. Островского — Кабаниха
  — «Бабьи сплетни» К. Гольдони — Элеонора
  — «Главная роль» С. Алешина — Нюша
  — «Светит, да не греет» А. Н. Островскогои Н. А. Соловьёва — Степанида
  — «Украли консула» Г. Мдивани — Тетя Жанна
  — «Рождество в доме синьора Купьелло» Э. де Филлипо — Кармелла
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Пошлепкина
  — «Старик» М. Горького — Захаровна
  — «Человек и глобус» В. Лаврентьева — Прасковья Михайловна
  — «Растеряева улица» по Г. Успенскому — Балканиха
  — «Самый последний день» Б. Л. Васильева — Мария Тихоновна
  — «Правда — хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского — Зыбкина
  — «Касатка» А. Н. Толстого — Долгова
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Хлёстова
  — «Так и будет» К. М. Симонова — Тетя Саша
  — «Беседы при ясной луне» по В. Шукшину — Ольга Малышева
  — «Униженные и оскорбленные» по Ф.М. Достоевскому — Бубнова
  — «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого — Василиса Волохова
  — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва. Режиссёр: Пётр Фоменко — Елена Горностаева
  — «Мамуре» Ж. Сармана — Элоиза
  — «Женитьба Бальзаминова» А. Н. Островского — Красавина
  — «Каменный цветок» П. Бажова — Вихориха
  — «Ивушка неплакучая» М. Алексеева — Авдотья Степановна
  — «Утренняя фея» А. Касоны — Тельба
  — «Мой любимый клоун» В. Б. Ливанова — Врач 
  — «Живой труп» Л. Н. Толстого — Настасья Ивановна
  — «Федра» Ж. Расина — Энона
  — «Сон о белых горах» В. П. Астафьева — Мозглякова
  — «Холопы» П. П. Гнедича — Евсевна
  — «Доходное место» А. Н. Островского Кукушкина
  — «Князь Серебряный» А. К. Толстого Онуфриевна
  — «Кетхен из Хайльбронна» Г. Клейста Кунигунда фон Турнек
  — «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Н. Островского Епишкина
  — «Волки и овцы» А. Н. Островского — Анфуса Тихоновна
  — «Свадьба Кречинского» по пьесе А.В. Сухово-Кобылина Атуева
  — «Воскресение» Л. Н. Толстого Кораблёва
  — «Король Густав Васа» А. Стриндберга Эбба Карлсдоттер
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — княгиня Тугоуховская
  — «Иванов» А. П. Чехова Авдотья Назаровна
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского Манефа

Роли в кино 

  — Иван Грозный — Ефросинья Старицкая (в сохранившемся, но не попавшем в фильм материале)
  — Анна на шее — Аграфена Семёновна, портниха
  — Княжна Мери — дама с бородавкой
  — Медовый месяц — Анна Терентьевна, тётя Люды
  — Екатерина Воронина — женщина в театре
  — Чудотворец из Бирюлёва — портниха
  — Евгения Гранде — Нанетта
  — Иван Рыбаков — тётя Катя
  — Мы вас любим — член художественного совета
  — День счастья — эпизод (нет в титрах)
  — Два воскресенья — Мария Феоктистовна Смирнова, заведующая сберкассой в Радиозаводске
  — Фантазёры — продавщица мороженого
  — По тонкому льду — Кулькова, старуха-баптистка
  — Твой современник — тётя Дуся
  — Северный свет (фильм-спектакль) — мисс Моффат, секретарша Генри Пейджа
  — Случай в гостинице (фильм-спектакль) — пани Зося, заведующая гостиницей
  — Софья Перовская — тюремная надзирательница
  — Татьянин день — квартирная хозяйка (нет в титрах)
  — Твой современник (фильм-спектакль) — тётя Дуся, соседка Кати Чулковой
  — Бедность не порок (фильм-спектакль) — Арина, нянька Любови Гордеевны
  — К новым берегам (фильм-спектакль) — сваха в опере «Женитьба» (поёт Анна Матюшина)
  — Мой друг (фильм-спектакль) — Софья
  — Хуторок в степи — мадам Стороженко
  — Нравы Растеряевой улицы (фильм-спектакль) — эпизод
  — Светит, да не греет (фильм-спектакль) — Степанида
  — Рождество в доме синьора Купьелло (фильм-спектакль) — эпизод
  — Самый последний день (фильм-спектакль) — Мария Тихоновна Лукошина
  — Старик (фильм-спектакль) — нянька Захаровна
  — Звезда пленительного счастья — Анненкова-мать
  — Мальчик и лось — женщина в толпе зевак
  — Ярмарка тщеславия (фильм-спектакль) — Тинкер, экономка
  — Любовь Яровая (фильм-спектакль) — Елена Ивановна Горностаева, профессорша
  — Власть тьмы (фильм-спектакль) — Матрёна
  — Расмус-бродяга — фру Хетберт
  — Мамуре — Элоиза, дочь Селины Муре, 75 лет
  — Скандальное происшествие в Брикмилле — миссис Твигг
  — Беседы при ясной луне (фильм-спектакль) — Ольга Сергеевна Малышева
 1982 — Голос — художница Павла Фёдоровна
  — Жестокий романс — Ефросинья Потаповна, тётя Карандышева
  — Картина — Ольга Серафимовна Астахова, вдова художника Астахова
  — Женитьба Бальзаминова — сваха Акулина Гавриловна Красавина
  — Каменный цветок (фильм-спектакль) — Бабушка Митрофановна
  — Холопы (фильм-спектакль) — Евсеевна
  — В полосе прибоя — баба Клава
  — Сфинкс — Луиза Брониславовна
  — Очарованный странник — Татьяна Яковлевна, няня
 1992 — 1994 — Горячев и другие — армянка у консульства
  — Сенсация — Савушкина
 1998 — 2002 — Самозванцы — Галина Леонидовна, тетка Парамонова
  — Горе от ума (фильм-спектакль) — княгиня Тугоуховская
  — Волки и овцы — Анфиса Тихоновна, тётка Купавиной
  — Пан или пропал — тётка Торкиля по отцу (Розалинда / Белинда Хансен)
  — Свадьба Кречинского (фильм-спектакль) — Анна Антоновна Атуева, тётя Лидочки
  — На всякого мудреца довольно простоты — Манефа
  — Князь Серебряный (фильм-спектакль) — Онуфриевна, мамка царя

Примечания

Ссылки 
 Биография Т. П. Панковой на сайте Малого театра

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Малый театр Москвы
Похороненные на Введенском кладбище
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета